Maiden Lane peut désigner :
 Maiden Lane, une rue de Covent Garden à Londres ;
 Maiden Lane, une rue de Manhattan à New York.